

Persone
Antonio di Padova − religioso portoghese

Cinema e televisione
Antonio di Padova, il santo dei miracoli −  film del 1931 diretto da Giulio Antamoro
Antonio da Padova − film del 1949 diretto da Pietro Francisci
Sant'Antonio di Padova − film TV del 2002 diretto da Umberto Marino

Arte
Sant'Antonio da Padova − dipinto di Antonio del Castillo y Saavedra
Sant'Antonio da Padova −  dipinto di El Greco del 1580 al Museo del Prado
Sant'Antonio da Padova −  dipinto di Cosmè Tura nella Galleria Estense
Sant'Antonio da Padova − dipinto attribuito a Juan de Nalda del 1475/1500 nel Museo Lázaro Galdiano